Nikolski (plaats)
 Nikolski (wodka)